Termin MA ima više značenja.

 Masačusets, američka država
 Megaanum, milion godina
 .ma, najviši Internet domen za Maroko.